Баало́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Омон. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08041.

Коммуна расположена приблизительно в 190 км к северо-востоку от Парижа, в 75 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 20 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 196 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 121 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 91 были экономически активными, 30 — неактивными (показатель активности — 75,2 %, в 1999 году было 66,0 %). Из 91 активных работали 83 человека (40 мужчин и 43 женщины), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 30 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Реми в романском стиле (XIII—XIV века). Тимпан X века, на которых изображён мужчина с посохом и открытой книгой в окружении двух ангелов.
 Часовня Св. Анны, возведенная в 1911 году на месте часовни, построенной в 1807 году. Расположена возле источника Св. Анны. Место паломничества (ежегодно 26 июля).

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны